Bozanić :
 Oliver Bozanić, un footballeur australien né en 1989.  
 Josip Bozanić  (né en 1949), un cardinal croate